Bande originale du jeu Final Fantasy Tactics (Square) sur PlayStation.

Fiche technique 
 Composé par : Hitoshi Sakimoto et Masaharu Iwata
 Arrangé par : Kenzi Nagashima
 Dirigé par : Kensuke Matsushita
 Produit par : Hisashi Suzuki et Hirofumi Yokota
 Sortie : 21 juin 1997 (édition originale), 24 mars 2006 (réédition)
 Référence : SSCX-10008 (DigiCube - édition originale), SQEX-10066/7 (Square Enix - réédition)

Liste des musiques 

Album de musique de jeu vidéo
Album musical sorti en 1997
Musique de Final Fantasy

en:Music of the Final Fantasy Tactics series#Final Fantasy Tactics Original Soundtrack